Irina-Camelia Begu e Nina Bratčikova erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Open GDF SUEZ de Marseille 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Séverine Beltrame e Laura Thorpe che hanno battuto in finale Kristina Barrois e Ol'ga Savčuk 6–1, 6–4.

Teste di serie

 Kristina Barrois /  Ol'ga Savčuk (finale)
 Kristina Mladenovic /  Pauline Parmentier (quarti di finale)

 Julie Coin /  Eva Hrdinová (semifinali) 
 Catalina Castaño /  Sophie Lefèvre (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Open GDF SUEZ de Marseille 2012